Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров 2009 года был проведён в мужском и женском одиночном катании, парном фигурном катании и в спортивных танцах на льду. Юниорами по требованиям ИСУ считались мальчики и девочки достигшие возраста 13 лет на 1 июля 2008 года, но не достигшие возраста 19 лет (кроме мужчин выступающих в парах и танцах на льду — их верхний возрастной предел 21 год).

Проведён турнир был между 23 февраля и 1 марта 2009 года. Первоначально, соревнования планировалось провести в городе Острава (Чехия), однако, из-за финансовых причин Чешская ассоциация по фигурному катанию отказалась от организации чемпионата. Вследствие этого 5 октября 2008 года ИСУ установил местом проведения чемпионата мира среди юниоров 2009 года Софию (Болгария).

Обязательным танцем на турнире был выбран пасодобль.

Квалификация

на текущий чемпионат 
На чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров в 2009 году, по результатам выступления своих спортсменов на чемпионате мира среди юниоров 2008 года, следующие страны имели право выставить более одного участника (пары) в каждой дисциплине:

на следующий чемпионат 
По результатам выступлений спортсменов распределение мест на чемпионат мира среди юниоров 2010 года выглядит следующим образом:

Результаты

Мужчины

Женщины

Пары

Танцы

Примечания

Ссылки 

 Расписание и результаты на сайте ИСУ
 Официальный сайт чемпионата

Фигурное катание
Фигурное катание
2009 год в фигурном катании
Фигурное катание в сезоне 2008/2009
Чемпионаты мира по фигурному катанию среди юниоров
Фигурное катание
Ю
Фигурное катание
Чемпионаты мира в Болгарии